Йего — кенийская фамилия. Известные носители:

 Йего, Альфред (род. 1986) — кенийский бегун на средние дистанции.
 Йего, Джонатан — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Йего, Джулиус — кенийский метатель копья.
 Йего, Исаак — кенийский прыгун тройным.
 Йего, Пол — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Йего, Филип — кенийский бегун на средние и длинные дистанции.
 Йего, Хиллари — кенийский бегун на средние и длинные дистанции.